Буковица Велика може да се односи на:

 Буковица Велика (Добој), насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Буковица Велика (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ

Види још 
 Буковица